Montjay kan syfta på:
 Montjay, Hautes-Alpes
 Montjay, Saône-et-Loire